Carl Wery (1897-1975) – attore tedesco
 Émile Auguste Wéry (1868-1935) – pittore francese
 Isabelle Wery (1953) – attrice belga
 Henk Wery (1943) – calciatore olandese
 Marthe Wery (1930-2005) – pittrice belga
 Nicolas-Lambert Wery (1789-1867) – compositore e direttore d'orchestra francese